Regierung Thorn steht für folgende Regierungen in Luxemburg:

 Regierung Thorn
 Regierung Thorn-Vouel-Berg
 Regierung Werner-Thorn-Flesch